— манга, написанная и проиллюстрированная Синъити Фукудой. Выпускается в журнале Young Gangan издательства Square Enix с января 2018 года и по состоянию на сентябрь 2022 года издана в десяти томах-танкобонах. Премьера аниме-сериала от студии CloverWorks состоялась в январе 2022 года.

Сюжет 
Вакана Годзё — первоклассник старшей школы, мечтающий стать мастером кукол хина. Однажды во время первого семестра его популярная одноклассница Марин Китагава видит, как он шьёт костюмы для кукол в классе домоводства. Марин хочет заняться косплеем и уже сшила костюм любимого персонажа видеоигры, но сама шьёт плохо и в итоге просит Вакану, которому это удаётся лучше, перекроить костюм. Несмотря на то, что Вакана ещё никогда не шил полноразмерные костюмы, он был вдохновлён упорством Марин и согласился.

Персонажи 
 — ученик первого класса старшей школы. Будучи сиротой, он был воспитан своим дедушкой, мастером кукол хина, который также вдохновил его стать , мастером, который делает голову куклы хина. У Ваканы крупное телосложение и рост более 180 см, но низкая самооценка, он затворник из-за горьких воспоминаний о критике со стороны своей подруги детства, которая считала, что мальчику не следует играть в куклы. Он скрывал своё увлечение и не имел настоящих друзей, пока не встретил Марин. Дата рождения: 21 марта.

 Сэйю: Сёя Исигэ; Томоё Такаянаги (в детстве)

 — девушка с внешностью гяру и экстравертным типом личности, одноклассница Ваканы. Она довольно энергична и инициативна, но неуклюжа в деталях и не особо искусна в работе. Она увлечённая отаку с широким спектром предпочтений, от аниме в жанре махо-сёдзё до видеоигр для взрослых. Дата рождения: 5 марта.

 Сэйю: Хина Сугута

 — косплеер, представляющаяся именем . Она учится на втором классе старшей школы для девочек. Тем не менее её телосложение не соответствует её возрасту, отчего Вакана и Марин изначально полагали, что Садзюна учится в средней или начальной школе. Тем не менее, как и Марин, она откровенный и активный человек, который пойдёт на всё, чтобы добиться своих целей.

 Сэйю: Ацуми Танэдзаки

 — застенчивая и сдержанная младшая сестра Садзюны. Синдзю — ученица средней школы, но по сравнению с миниатюрной сестрой она настолько велика, что униформа Ваканы пришлась ей почти впору. Её рост 178 см, у неё пышные формы. Синдзю близка со своей сестрой и очень уважает её. Когда Садзюна занимается косплеем, Синдзю берёт на себя роль фотографа, используя камеру, позаимствованную у их отца. Она также умеет пользоваться компьютером, обрабатывать и загружать сделанные снимки. Тем не менее она втайне хотела заняться косплеем самостоятельно, но боялась уступить по внешнему виду своей сестре.

 Сэйю: Хина Ёмия

Медиа

Манга 
Написанная и проиллюстрированная Синъити Фукудой, манга начала выпускаться в журнале Young Gangan издательства Square Enix 19 января 2018 года. Отдельно от журнала манга была издана по состоянию на сентябрь 2022 года в десяти томах-танкобонах.

Во время выставки Anime Expo в июле 2019 года Square Enix анонсировала перевод манги на английский язык под названием My Dress-Up Darling и опубликовала её под своим новым импринтом Square Enix Manga & Books.

Список томов

Аниме 
Об адаптации манги в виде аниме-сериала было объявлено в девятом выпуске Young Gangan, вышедшем 16 апреля 2021 года. Производством аниме-сериала занялась студия CloverWorks, в качестве режиссёра выступает Кэйсукэ Синохара, в качестве сценариста — Ёрико Томита, а Кадзумаса Исида отвечает за дизайн персонажей и является главным режиссёром анимации. Композитором сериала выступил Такэси Накацука. Премьера состоялась 9 января 2022 года на Tokyo MX и других телеканалах. Открывающая музыкальная тема аниме-сериала —  группы Spira Spica, закрывающая тема —  Акари Акасэ.  лицензировала аниме-сериал в Южной и Юго-Восточной Азии. На русском языке аниме-сериал доступен в стриминговых сервисах Wakanim и Crunchyroll под названием «Любовь с иголочки».

17 сентября 2022 года было объявлено о подготовке второго сезона аниме.

Список серий

Восприятие

Манга 
В августе 2019 года манга заняла шестое место в категории «Лучшая серия печатной манги» по результатам голосования, организованном журналом Da Vinci издательства Media Factory и видеохостингом Nico Nico Douga к пятой премии Next Manga Award. В декабре этого же года заняла 16-е место в списке лучшей манги 2020 года для читателей-мужчин по версии издания Kono Manga ga Sugoi!. Также заняла третье место в рейтинге «Комиксы 2020 года, рекомендованные сотрудниками национальных книжных магазинов» интернет-магазина Honya Club. В июне 2020 года манга заняла шестое место на четвёртой ежегодной премии Tsutaya Comic Award. В декабре 2022 года журнал Da Vinci издательства Media Factory в выпуске за январь 2023 года поместил мангу на пятидесятое место в рейтинге «Книга года». В феврале 2023 года Марин Китагава была номинирована на премию Magademy Award в категории «Лучшая главная героиня».

Обозреватель Иэн Вульф с сайта Anime UK News поставил первому тому манги шесть звёзд из десяти, отнеся к её недостаткам чрезмерный фансервис, и отметил внимание к деталям для косплееров. Ребекка Сильверман с сайта Anime News Network в обзоре на два первых тома манги отнесла к достоинствам главную героиню, «смешные и немного трогательные» моменты, но критически отнеслась к фансервису и «анатомическим проблемам в рисунке».

К началу февраля 2022 года общий тираж манги составил 4,5 миллионов проданных копий. 22 февраля тираж манги достиг 5 миллионов проданных копий. К 26 сентября 2022 года общий тираж манги достиг 7,5 миллионов проданных копий.

Награды и номинации аниме

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Страница манги на официальном сайте Young Gangan
 Страница манги на официальном сайте Square Enix
 Официальный сайт аниме
 

CloverWorks